Основна школа „Ђура Даничић“ се може односити на:
ОШ „Ђура Даничић“ Нови Сад
ОШ „Ђура Даничић“ Београд